Баяхметов:
 Баяхметов, Дархан Аргынгазыевич (р.1985) — борец греко-римского стиля, чемпион Азии.
 Баяхметов, Еркеш Баяхметович — аким города Кокшетау (7 июня 2001 — 2003)